Colégio Pio XII é uma tradicional escola de Belo Horizonte, localizada no bairro Santo Agostinho, que atualmente possui um quarteirão de extensão.

Inaugurado em 1942, o Colégio Pio XII é administrado pelas freiras da congregação salesiana. A partir do ano 2000, o Colégio Pio XII passou a fazer parte da Rede Salesiana de Escolas, fator decisivo para sua mudança positiva no cenário Belo Horizonte.

A infra-estrutura do Colégio Pio XII é ampla e inclui um ginásio poliesportivo e um teatro com 388 lugares.

O endereço desta instituição é: Av Contorno, 8902, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP 30110-130, Brazis

Pio XII
Pio XII
Pio XII